Il doppio maschile del China Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Carlos Berlocq e Denis Istomin con il punteggio 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (primo turno)

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Wildcard

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

 Chang Yu /  Li Zhe (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
China Open 2012